Koninklijke fanfare Willen is Kunnen (Tisselt), Belgisch fanfare uit Tisselt
 Koninklijke Willen Is Kunnen Eine, Belgisch voetbalclub uit Eine
 Koninklijke Muziekvereniging Willen is Kunnen Knesselare, Belgische muziekvereniging uit Knesselare